Cirkus: The Young Persons’ Guide to King Crimson Live — сборник концертных записей группы King Crimson в период с 1969 по 1998 годы. Выпущен в 1999 году на Virgin Records.

Список композиций

Vol. 1. Neon Heat Disease 1984–1998

Vol. 2. Fractured 1969–1996

Участники записи 
Диск 1
 Роберт Фрипп: гитара
 Эдриан Белью: гитара и вокал (кроме 6), V-drums (11 и 12)
 Трей Ганн: тач-гитара (кроме 2, 13 и 15)
 Тони Левин: бас-гитара и стик Чапмена (кроме 11 и 12)
 Билл Бруфорд: ударные (кроме 11 и 12)
 Пэт Мастелотто: ударные (кроме 2, 6, 11, 12, 13 и 15)

Диск 2
 Роберт Фрипп: гитара, меллотрон
 Мэл Коллинз: саксофон, флейта (1 и 2)
 Боз Баррел: бас-гитара, вокал (1 и 2)
 Иэн Уоллес: ударные (1 и 2)
 Иэн Макдональд: саксофон, флейта, меллотрон, вокал (3 и 4)
 Грег Лейк: бас-гитара, вокал (3 и 4)
 Майкл Джайлз: ударные, перкуссия, вокал (3 и 4)
 Питер Синфилд: стихи и иллюминация (3 и 4)
 Дэвид Кросс: скрипка, меллотрон (5-8, 10)
 Джон Уэттон: бас-гитара, вокал (5-8, 10)
 Билл Бруфорд: ударные, перкуссия (5-10)
 Эдриан Белью: гитара и вокал (9)
 Трей Ганн: тач-гитара (9)
 Тони Левин: бас-гитара и стик Чапмена (9)
 Пэт Мастелотто: ударные, перкуссия (9)

Ссылки

Примечания 

1999
Концертные альбомы 1999 года
Двойные альбомы
Альбомы прогрессивного рока
Альбомы на английском языке
Альбомы Discipline Global Mobile